Een bifurcatie (Latijn: tweevork) is een gaffelvormige splitsing of tweedeling. Zie:

 Bifurcatie (geografie)
 Bifurcatietheorie (wiskunde)
 Bifurcatie (mechanica), of een vertakking van het evenwicht